Rio Pará est le nom de plusieurs cours d'eau du Brésil :
 le rio Pará, un fleuve de l'État du Pará ;
 le , une rivière de l'État du Minas Gerais, qui fait partie du bassin du rio São Francisco.

Voir aussi